Europamästerskapet i landhockey för herrar 1983 var den fjärde upplagan av Europamästerskapet i landhockey. Turneringen spelades i Amsterdam i Nederländerna och vanns av Nederländerna.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Slutspel

Spel om nionde- till tolfteplats

Spel om femte- till åttondeplats

Spel om första- till fjärdeplats

Slutställning

Källor
Todor66.com. Arkiverad 5 december 2017.

1983
1983 i Nederländerna
Internationella sportevenemang i Nederländerna
Sportevenemang i Amsterdam
Landhockey i Nederländerna
Sportåret 1983
Amsterdam under 1900-talet